Пушкінська — назва станцій метро в декількох містах.


Пушкінська — станція Харківського метрополітену

Пушкінська — станція Московського метрополітену
 Пушкінська — станція Петербурзького метрополітену

Пушкінська — станція Мінського метрополітену

Пушкінська — станція Ташкентського метрополітену